Ivan Ikić (nogometaš) (* 1999.), hrvatski nogometaš
 Ivan Ikić (redatelj) (* 1982.), srpski redatelj